Горкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Горкинская волость (Юрьевский уезд) — в составе Владимирской губернии, Юрьевский уезд
 Горкинская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии, Нерехтский уезд
 Горкинская волость (Духовщинский уезд) — в составе Смоленской губернии, Духовщинский уезд